Ва́льтер Ти́рринг (; 29 апреля 1927, Вена — 19 августа 2014, Вена) — австрийский физик-теоретик.

Биография 
Сын физика Ганса Тирринга. В 1949 году защитил диссертацию в Венском университете. После этого совершил путешествие, посетив Эрвина Шрёдингера в Дублине, Вольфганга Паули в Цюрихе, Альберта Эйнштейна в Принстоне.

В 1954 году вернулся в Европу, как преподаватель университета в Берне. С 1959 — профессор университета теоретической физике Венского университета. Продолжал работать там до выхода на пенсию в 1995 г.

В 1968—1971 годах возглавлял теоретический отдел ЦЕРН.

Член Австрийской академии наук (1966), Папской академии наук (1986), иностранный член Национальной академии наук США (1988).

В 1992 году подписал «Предупреждение человечеству».

Библиография

Примечания

Литература

Ссылки 
 Walter Thirring 1927—2014

Преподаватели Бернского университета
Члены Австрийской академии наук
Члены Папской академии наук
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Леопольдины
Члены Венгерской академии наук
Физики-теоретики Австрии
Персоналии, связанные с ЦЕРНом
Подписавшие Предупреждение учёных мира человечеству
Похороненные на Мацлайнсдорфском лютеранском кладбище
Лауреаты премии Эрвина Шрёдингера
Руководители международных научных организаций
Почётные доктора Университета имени Я. А. Коменского